Assens kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Assens kommun, Region Syddanmark, 
 Assens, huvudort i Assens kommun
 Assens, Mariagerfjords kommun, ort, Region Nordjylland,

Schweiz 

 Assens, Vaud, ort och kommun,